4-ая церемония вручения Русской музыкальной премии телеканала RU.TV состоялась 31 мая 2014 года в «Крокус Сити Холле». Ведущими премии были Тимур Родригез, Слава Никитин, Наталия Медведева и Виктория Боня.

Голосование 
Голосование онлайн (с помощью интернета) и sms голосование.

Выступления 
 ВИА Гра Меладзе — «Перемирие»
 Натали и Николай Басков — «Николай»
 A'Studio — «Папа, мама»
 Винтаж — «Знак Водолея»
 Филипп Киркоров — «Троллинг»
 Потап и Настя Каменских — «Всё пучком»
 Эмин — «Я лучше всех живу»
 Нюша — «Только»
 Дима Билан — «Малыш»
 Пицца — «Оружие»
 Вера Брежнева — «Доброе утро»
 Сергей Лазарев — «В самое сердце»
 Тимати, L’One и Сергей Мазаев — «GQ»
 Григорий Лепс и Ани Лорак — «Зеркала»

Номинации

Лучший певец 
 Дима Билан
 Филипп Киркоров
 Григорий Лепс
 Николай Басков
 Стас Михайлов

Лучшая певица 
 Ёлка
 Ани Лорак
 Нюша 
 Слава
 Полина Гагарина

Лучшая группа 
 Quest Pistols
 Дискотека Авария
 Винтаж
 Serebro
  A'Studio

Лучшая рок-группа 
 Би-2 
 Градусы
 TOKiO
 Мумий Тролль
 Звери

Лучший дуэт 
 «Зеркала» — Ани Лорак и Григорий Лепс 
 «KISSлород» — Владимир Пресняков и Наталья Подольская
 «Не теряй меня» — Валерия и Валерий Меладзе
 «Первая любовь — любовь последняя» — Слава и Ирина Аллегрова
 «Николай» — Николай Басков и Натали

Лучшая песня 
 «Мама, Папа» — А’Студио
 «Малыш» — Дима Билан 
 «Оружие» — Пицца
 «В самое сердце» — Сергей Лазарев
 «Расскажи мне, мама» — Слава

 Лучший видеоклип 
 «Качели» — Дискотека Авария
 «Николай» — Николай Басков и Натали  
 «Всё пучком» — Потап и Настя Каменских
 «GQ» — L’One, Мазаев, Тимати
 «Папа, мама» — А'Студио

Лучший саундтрек 
 «Мокасины» (фильм Остров везения) — The Коля (Коля Серга)
 «Радость моя» — (фильм Любовь в большом городе 3) — Филипп Киркоров
 «Мы верим в любовь» — (фильм Любовь в большом городе 3) — Светлана Тарабарова
 «Счастье ты моё» — (фильм Дневник мамы первоклассника) — Алсу
 «Оттепель» — (фильм Оттепель) — Паулина Андреева(награду получил Константин Меладзе)

Реальный приход 
 «Перемирие» — ВИА Гра «Звезды в лужах» — 30.02
 «Женская весна» — Людмила Соколова
 «Кто придумал мир» — Александр Коган
 «Другая я» — Catrine

 Лучший танцевальный клип 
 «3G» — A-Dessa
 «Наедине» — Нюша
 «Всё пучком» — Потап и Настя Каменских
 «Угар» — Serebro и DJ MEG
 «Знак водолея» — Винтаж

 Самое сексуальное видео 
 «Угар» — Serebro и DJ MEG
 «Между нами кайф» — Анна Седокова 
 «Хороший день» — Вера Брежнева
 «Перемирие» — ВИА Гра
 «Танцуй, муза!» — Uma2rman

Креатив года 
 «Родному» — Оксана Север
 «Троллинг» — Филипп Киркоров
 «Разобрали девок» — Ломовой Band
 «Сумка» — Ленинград
 «Я Бальник!» — A-Dessa и Борис Моисеев

Лучшее концертное шоу 
 «Каролина» — Ани Лорак 
 «Руки Вверх» — Руки Вверх
 «Гангстер N1» — Григорий Лепс
 «Live» — EMIN
 «SOS Матросу» — Мумий Тролль

 Возвращение года 
 «1000 снов» — Непара 
 «Танцуй, муза!» — Uma2rman
 «Лучший день» — Иванушки International
 «Жить в твоей голове» — Земфира
 «Любовь в каждом мгновении» — t.A.T.u.

Лучший R’n’B проект 
 «Небо поможет нам» — Макс Корж
 «На край света» — Джиган
 «GQ» — L’One, Мазаев, Тимати
 «Караоке» — Банд'Эрос
 «Ногами, руками» — Бьянка Другие номинации 

 Артист года Победитель: Стас Михайлов Приз за популяризацию российской культуры за рубежом Победитель: Serebro Фан или Профан Победитель: Влад Соколовский Красиво жить не запретишь Победитель: Евгения Васильева, «Ни за что» Лучший продюсерский центр года Победитель: ПЦ Михаила Гуцериева Приз за вклад в пропаганду российской экономики Победитель: DJ Smash «Нефть»'''

Примечания

Ссылки 
 Премия RU.TV 2014

Музыкальные премии 2014 года
Музыкальные премии России
2014 год в музыке России